Anglia
Leeds, nagyváros West Yorkshire megyében

 Amerikai Egyesült Államok
 Leeds, település Alabama államban
 Leeds, település Maine államban